Hegelmann steht für:
 Hegelmann Group, deutscher international tätiger Logistikdienstleister
 FC Hegelmann Litauen, litauischer Fußballverein